A 12.ª edição do Volta à Romandia disputou-se da 8 de maio a 11 de maio de 1958 com um percurso de 830 km dividido em 5 etapas, com início e fim em Porrentruy.

O vencedor foi o francês Gilbert Bauvin, cobrindo a prova a uma velocidade média de 34,4 km/h.

Etapas

Classificações 

Assim ficaram os dez primeiros da classificação geral da segunda edição do Volta à Romandia

Referências

Ligações externas 
 Volta à Romandia em Procyclingstats

1958
1958 na Suíça
1958 no ciclismo